Té moruno puede referirse a:
 el té con hierbabuena;
 el nombre común de la planta Bidens aurea;
 el nombre común de la planta Thymus praecox; o
 el nombre común de la planta ''Thymus pulegioides.